Giorgio Zancanaro – baritono italiano
 Giorgio Zancanaro – ciclista italiano